Oak Lawn bezeichnet:

 Oak Lawn (Illinois), eine Gemeinde in Illinois
 Oak Lawn (Dallas), ein Stadtteil in Dallas

mehrere im NRHP gelistete Objekte:
 Oak Lawn (Maryland), ID-Nr. 75000875
 Oak Lawn (North Carolina), ID-Nr. 88000408
 Oak Lawn (Amherst County, Virginia), ID-Nr. 06000802
 Oak Lawn (Charlottesville County, Virginia), ID-Nr. 73002204